Козуля:
Козуля, Виктор Дмитриевич ( 21 января 1905 — 16 июля 1961, Московская обл п. Чкаловский) — советский спортсмен-парашютист, награжден орденом Ленина в 1936 г., лётчик-истребитель во время Великой Отечественной войны.

См. также 
 Козули (значения)